Pedrabranquense – abitanti di Pedra Branca (Ceará)
Pedrabranquense – abitanti di Pedra Branca (Paraíba)